Gissjön är namnet på 9 sjöar i Sverige enligt SMHI och kan alltså syfta på:

Gissjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, Marströmmens avrinningsområde, SE637897-153261.,  (1,72 km²)
Gissjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (23,6 ha)
Gissjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,81 ha)
Gissjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (30,4 ha)
Gissjön (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, Ljungans avrinningsområde, ID SE697952-148505.,  (25,7 ha)
Gissjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, Ljungans avrinningsområde, ID SE693243-152189,  (3,15 km²)
Lill-Gissjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (17,9 ha)
Stor-Gissjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (66,8 ha)
Gissjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, Gideälvens avrinningsområde, ID SE704439-165882 och SE704807-165064.,  (8,45 km²)
Gissjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (34,8 ha)

Källor

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn